Sezonul 1963-1964 al Diviziei A a fost cea de-a 46-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 26-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 25 august 1963 și s-a terminat pe 5 iulie 1964. Dinamo București a devenit campioană pentru a patra oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1963 în România
1964 în România